Nowy Sielc peut désigner en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Nowy Sielc, village de la gmina de Rzewnie
 Nowy Sielc, village de la gmina de Krasnosielc